Microtyle är ett släkte av svampar. Microtyle ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Microtyle